O buldogue inglês é uma raça de cães de porte médio, mais conhecida com apenas buldogue ou bulldog. Porém, o termo buldogue, ou bulldog, relacionado a cães, também pode se referir a qualquer uma das várias raças de cães da categoria Bulldog. 

Bulldog ou buldogue também pode se referir a:

Cães 
 Antigo buldogue inglês (raça de cão extinta)
 Buldogue americano (raça de cão)
 Buldogue campeiro (raça de cão brasileira)
 Buldogue inglês (raça de cão)
 Buldogue francês (raça de cão)
 Buldogue pampeano (raça de cão brasileira)
 Buldogues (categoria de raças de cão)

Esportes 

 Bull Dog (cavalo), um famoso cavalo francês de corrida da raça Puro-sangue-inglês.
 Bulldog, um nome popular e mascote para equipes esportivas e outras organizações nos Estados Unidos.

Informática 

 Bulldog Communications, um provedor de serviços de Internet do Reino Unido.

Entretenimento 

 Bulldog (banda), uma banda de punk rock argentina 
 Bulldog, uma banda americana dos anos 70 com Gene Cornish e Dino Danelli, ex- integrante do The Rascals 
 Bulldog Films, uma marca usada pelo pioneiro em filmes, Will Barker.
Bulldog Drummond, um filme norte-americano de 1929.

Militar 

 Bristol Bulldog, um avião caça britânico dos anos 1920 
 M41 Walker Bulldog, um tanque leve do Exército dos EUA

Apelidos 

 Orel Hershiser (nascido em 1958), arremessador aposentado americano da Major League Baseball 
 Chris "Bulldog" Parker (nascido em 1964), personalidade de rádio americana de Buffalo, Nova York 
 Bulldog Bob Brown (1938–1997), ex-lutador profissional canadense

Locais 

 Bulldog Crossing, Illinois, uma comunidade não registrada, Estados Unidos

Outros usos 

 Charter Arms Bulldog, um revólver do fabricante americano de armas Charter Arms. 
 Lanz Bulldog, um trator alemão fabricado entre 1921 e 1960.

Ver também 

 
Desambiguação